Болгун — топоним в России.

 Болгун — прежнее название села Троицкое в Калмыкии.
 Болгун — прежнее название села Кукарка в Омской области.
 Болгун — река, левый приток р. Уй, Омская область. Координаты 56°59’N 75°08’E